Gevard van Doerne (14e-eeuws heer), heer van Deurne
 Gevard van Doerne (14e-eeuws edelman), edelman en vermoedelijk opdrachtgever voor de bouw van het Groot Kasteel
 Gevard van Doerne (15e eeuw), heer van Deurne en mogelijk opdrachtgever voor de bouw van het Klein Kasteel
 Gevart Gevarts van Doerne, schout van Deurne en kleinzoon van de hierboven genoemde edelman